Кампань () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Кампань () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Кампань () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Кампань () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди